Стелла () — многозначный термин.

 Стелла — женское имя.

Фамилия 
Семья французских художников, из которых наиболее известны
 Стелла, Жак (Jacques Stella, 1596—1657) — французский живописец и гравёр эпохи барокко, коллекционер произведений искусства.
 Его племянники:
 Бузонне-Стелла, Антуан (Bouzonnet-Stella, 1634—82) — испанский живописец, подражал дяде в своих произведениях, отличаясь ещё более условным, красноватым колоритом и легким, приятным письмом. За картину «Пифийские игры» был в 1666 г. принят в члены Парижской академии.
 Бузонне-Стелла, Клодина (Claudine Bouzonnet-Stella, 1634—1697), тоже ученица своего дяди; с большим успехом занималась живописью, но особенно прославилась своими гравюрами, в которых чрезвычайно точно воспроизводила картины Н. Пуссена: «Моисея, источающего воду из скалы» (с картины, наход. в Эрмитаже), «Моисея, найденного дочерью фараона на Ниле» и «Распятие».
 Бузонне-Стелла, Франсуаза (Françoise Bouzonnet-Stella, 1638—91) — гравёр; исполнила 66 античных орнаментов и 56 изображений ваз по рисункам Жака Стелла.
 Бузонне-Стелла, Антуанетта (Antoinette Bouzonnet-Stella, 1641—76) — гравёр; исполнила «Ромул и Рем», с картины Антуана Бузонне-Стелла, и «Вступление императора Сигизмунда в Мантую», в 25 частях, с Дж. Романо.

Другие 
 Стелла, Андреа (род. 1993) — итальянский шахматист, гроссмейстер.
 Стелла, Антониетта (1929—2022) — итальянская оперная певица (сопрано).
 Стелла, Беньямино (род. 1941) — итальянский кардинал, ватиканский дипломат и куриальный сановник.
 Стелла, Джанфранко (род. 1938) — итальянский лыжник.
 Стелла, Джозеф (1877—1946; Joseph Stella) — американский художник-футурист.
 Стелла, Убальдо Теофано (1910—1978) — католический прелат, епископ
 Стелла, Фрэнк (род. 1936) — американский художник-минималист.

Топоним 
 Стелла — город в Италии.
 Стелла-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

В культуре 
 «Стелла» — драма в пяти актах Иоганна Вольфганга Гёте (1775).
 «» — балет Артура Сен-Леона на музыку Цезаря Пуни (Париж, 1850).

Кинематограф 
 «Стелла» — российская кинокомпания, занимающаяся производством полнометражных и документальных фильмов.
 «Стелла» — греческий кинофильм 1955 года, в котором главную роль исполнила Мелина Меркури.
 «Стелла» — американский кинофильм 1990 года, в котором главную роль исполнила Бетт Мидлер.
 «Стелла» — французский кинофильм 2008 года.
 «Стелла» — мультсериал по мотивам одноимённой игры.
 «Стелла Даллас» — американский фильм-мелодрама 1937 года.
 «Посвящается Стелле» — итало-японский фильм-мелодрама 1976 года.

Техника 
 Стелла — мокик РМЗ-2.134 производства завода «Саркана звайгзне» 1986—96 гг.
 Стелла — телефон TA-1165 в стиле «ретро» завода VEF выпуска 1980-х гг.

Другое 
 Стелла — маленький ударный кратер в области юго-восточного побережья Моря Ясности на видимой стороне Луны.
 Стелла — американская золотая монета, равная 4 долларам.
 «Стелла» — советская рок и поп-группа.
 ПО «Стелла» и АО «Стелла-К» — российские заводы, специализирующиеся на изготовлении средств радиоэлектронной борьбы. Находятся в Зеленограде и Казани соответственно.

См. также

Литература